Николай Краузе:
 Краузе, Николай Иеронимович (1887—1950) — советский хирург.
 Краузе, Николай Фридрихович (1853—1924) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 30 июля 1905.